

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Szczuplinki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Książki
 Szczuplinki – część wsi Wenecja w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg